Юрген Барди (; 6 ноября 1997, Фуша-Круя, Албания) — албанский футболист полузащитник клуба «Кечиоренгюджю».

Карьера 
Начал заниматься футболом в родном городе в команде «Илирия». В 2014 году перешёл в столичный «Партизани». Дебютировал в основном составе 20 декабря 2014 года в матче суперлиги против «Эльбасани». Становился чемпионом (2018/19) и вице-чемпионом Албании. Участвовал в матчах квалификации лиги чемпионов и лиги Европы.

С 2015 года являлся игроком молодёжной сборной, провёл за неё 4 матча.

Достижения 
 Чемпион Албании: 2018/19
  Вице-чемпион Албании (1): 2015/2016, 2016/17

Ссылки 
 
 

Футболисты Албании
Игроки ФК «Партизани»
Игроки ФК «Тузласпор»
Игроки ФК «Кечиоренгюджю»